Die Telemidae sind eine Familie der Echten Webspinnen und umfassen neun Gattungen und 62 Arten. (Stand: Juni 2016)

Während sich das Verbreitungsgebiet dieser Spinnenfamilie in Europa auf Spanien und Frankreich beschränkt, kommt sie in ganz Afrika sowie mit den Vereinigten Staaten in fast ganz Nordamerika vor. In Asien findet man sie in China, Japan, Malaysia, Neuguinea und Sumatra.

Merkmale 
Die Telemidae sind bis zu 2 Millimeter große Spinnen, deren braune Färbung in der Regel bläulich schimmert. Der Hinterleib (Abdomen) ist tendenziell länglich geformt. Am Übergang vom Hinter- zum Vorderleib finden sich im Zickzack angeordnete Sklerite. Diese sind bei den Männchen ausgeprägter als bei den Weibchen. Die vier Spinnwarzen gruppieren sich um den großen, rhombischen Colulus, wobei die vorderen Spinnwarzen aus zwei Segmenten aufgebaut, und die hinteren mittleren Spinnwarzen tetraedisch sind. Deren zylindrische Spinndrüsen weisen starke Sexualdimorphismen auf.
Die Geschlechtsorgane sind haplogyn, also einfach aufgebaut. Die weiblichen Genitalien bestehen aus einer einzigen, großen Spermathek. Die männliche Spermatophore hat die Form eines Bandes und befindet sich am Cymbium.
Die Tiere haben keine Buchlunge, sondern nur zwei Tracheenpaare. Das hintere Paar befindet sich auf Höhe der Abdomenmitte. Das chitinöse Rückenschild des Vorderleibs, der sogenannte Carapax, ist etwas breiter als lang. Das Sternum auf der Bauchseite erinnert an ein T. Während einige Arten der Telemidae gar keine Augen besitzen, haben andere Arten sechs, in drei Paaren angeordnete Augen. An den langen dünnen Beinen, die mit feinen Stacheln besetzt sind, befinden sich drei Krallen. Auf dem Fuß der Spinnen befindet sich kein Trichobothrium. Die Kieferklauen (Chelicere) besitzen in beiden Furchen Zähnchen.

Lebensweise 
Meist graben sich die Spinnen dieser Familie in freier Natur ein. Einige Arten leben aber vornehmlich in durch Abfall geschaffene Höhlen.

Systematik

Äußere Systematik 
Phylogenetisch werden die Telemidae Leptonetidae als Schwestertaxon gegenübergestellt. Diese Gruppe wiederum wird als Schwestergruppe von Ochyroceratidae gesehen. Ein Kladogramm der Haplogynae ist im Folgenden dargestellt:

Innere Systematik 
Der World Spider Catalog listet für die Telemidae aktuell neun Gattungen und 62 Arten. (Stand: Juni 2016)
 Apneumonella , 1921
 Apneumonella jacobsoni , 1977
 Apneumonella oculata , 1921
 Cangoderces , 1951
 Cangoderces cameroonensis , 1985
 Cangoderces christae , 2011
 Cangoderces koupeensis , 1985
 Cangoderces lewisi , 1951
 Cangoderces milani , 2011
 Jocquella , 1980
 Jocquella boisai , 1984
 Jocquella leopoldi , 1980
 Kinku , 2015
 Kinku turumanya , 2015
 Pinelema , 2012
 Pinelema bailongensis , 2012
 Seychellia , 1978
 Seychellia cameroonensis , 1985
 Seychellia jeremyi , 2011
 Seychellia lodoiceae , 1980
 Seychellia wiljoi , 1978
 Seychellia xinpingi , 2008
 Telema , 1882
 Telema acicularis , 2010
 Telema adunca , 2010
 Telema anguina , 2010
 Telema auricoma , 2010
 Telema bella , 2008
 Telema bifida , 2010
 Telema biyunensis , 2010
 Telema breviseta , 2008
 Telema circularis , 2008
 Telema claviformis , 2008
 Telema conglobare , 2010
 Telema cordata , 2010
 Telema cucphongensis , 2009
 Telema cucurbitina , 2010
 Telema dengi , 2008
 Telema dongbei , 1998
 Telema exiloculata , 2009
 Telema fabata , 2010
 Telema feilong , 2009
 Telema grandidens , 2008
 Telema guihua , 2010
 Telema liangxi , 2002
 Telema malaysiaensis , 2010
 Telema mayana , 1973
 Telema mikrosphaira , 2010
 Telema nipponica , 1972)
 Telema oculata , 2008
 Telema pedati , 2010
 Telema renalis , 2010
 Telema spina , 2008
 Telema spinafemora , 2010
 Telema spirae , 2010
 Telema strentarsi , 2010
 Telema tenella , 1882
 Telema tortutheca , 2010
 Telema vesiculata , 2010
 Telema wunderlichi , 1994
 Telema yashanensis , 2010
 Telema zhewang , 2009
 Telema zonaria , 2010
 Telemofila , 1995
 Telemofila pecki , 1980)
 Telemofila samosirensis , 1995
 Usofila , 1891
 Usofila flava , 1942
 Usofila gracilis , 1891
 Usofila oregona , 1942
 Usofila pacifica , 1894)

Weblinks

Einzelnachweise 

Echte Webspinnen
Araneomorphae